ABC (wojskowość) (ang. CBR lub CBRN) – wojskowe oznaczenie broni masowego rażenia
 stała przepływność (ang. constant bit rate, CBR) – kodek
 kalifornijski wskaźnik nośności  (ang. California bearing ratio, CBR) – pojęcie z zakresu geotechniki
 rodzina motocykli Honda
 Honda CBR 1000F
 Honda CBR 1000RR Fireblade
 Honda CBR 1100XX Blackbird
 Honda CBR 125R
 Honda CBR 500F
 Honda CBR 600F
 Honda CBR 600RR
 Honda CBR 900RR Fireblade
 Honda CBR 919RR Fireblade
 Honda CBR 929RR Fireblade
 Honda CBR 954RR Fireblade